Miejscowości w USA:
 Wildwood – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Sumter
 Wildwood – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Jefferson
 Wildwood – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis
 Wildwood – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Cape May
 Wildwood – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Hardin
 Wildwood – jednostka osadnicza w stanie Tennessee, w hrabstwie Blount

Gminy w USA:
 Wildwood (ang. Wildwood Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Itasca